Buttafuori – figura professionale addetta al controllo della sicurezza all'interno di esercizi pubblici quali discoteche, pub ecc.
 Buttafuori – nella legislazione italiana
 Buttafuori – arma inastata del XVI secolo 
 Buttafuori – serie televisiva italiana